41-XX è la sigla della sezione primaria dello schema di classificazione
MSC dedicata alla teoria dell'approssimazione
e agli sviluppi in serie.

La pagina attuale presenta la struttura ad albero delle sue sottosezioni secondarie e terziarie.

41-XX 
approssimazioni e sviluppi
{per tutta la teoria della approssimazione nel dominio complesso, vedi 30E05 e 30E10; per tutte le approssimazioni e le interpolazioni trigonometriche, vedi 42Axx, 42A10, 42A15; per l'approssimazione numerica, vedi 65Dxx}
41-00 opere di riferimento generale (manuali, dizionari, bibliografie ecc.)
41-01 esposizione didattica (libri di testo, articoli tutoriali ecc.)
41-02 presentazione di ricerche (monografie, articoli di rassegna)
41-03 opere storiche {!va assegnato almeno un altro numero di classificazione della sezione 01-XX}
41-04 calcolo automatico esplicito e programmi (non teoria della computazione o della programmazione)
41-06 atti, conferenze, collezioni ecc.

41Axx 
approssimazioni e sviluppi
{per tutta la teoria della approssimazione nel dominio complesso, vedi 30E05 e 30E10; per tutte le approssimazioni e le interpolazioni trigonometriche, vedi 42Axx, 42A10, 42A15; per l'approssimazione numerica, vedi 65Dxx}
41A05 interpolazione [vedi anche 42A15, 65D05]
41A10 approssimazione mediante polinomi {per la approssimazione mediante polinomi trigonometrici, vedi 42A10}
41A15 approssimazione mediante splines
41A17 disuguaglianze in approssimazione (disuguaglianze tipo Bernstein, tipo Jackson, tipo Nikol'skii)
41A20 approssimazione mediante funzioni razionali
41A21 approssimazione di Padé
41A25 velocità di convergenza, grado di approssimazione
41A27 teoremi inversi
41A28 approssimazione simultanea
41A29 approssimazione con vincoli
41A30 approssimazione mediante altre classi di funzioni speciali
41A35 approssimazione mediante operatori (in particolare, mediante operatori integrali)
41A36 approssimazione mediante operatori positivi
41A40 saturazione
41A44 costanti di migliore approssimazione?
41A45 approssimazione mediante espressioni lineari arbitrarie
41A46 approssimazione mediante espressioni non lineari arbitrarie; ampiezze ed entropia
41A50 migliore approssimazione, sistemi di Chebyshev
41A52 unicità della migliore approssimazione
41A55 quadrature approssimate
41A58 sviluppi in serie (e.g. serie di Taylor e di Lidstone, ma non serie di Fourier)
41A60 approssimazioni asintotiche, sviluppi asintotici (discesa più ripida ecc.) [vedi anche 30E15]
41A63 problemi multidimensionali {!dovrebbe essere assegnato almeno un altro numero di classificazione in questa sezione}
41A65 teoria astratta dell'approssimazione (approssimazione in spazi lineari normati ed in altri spazi astratti)
41A80 resti nelle formule di approssimazione
41A99 argomenti vari

Voci correlate 
Approssimazione
Sviluppo in serie
Storia della teoria dell'approssimazione

 
Schema di classificazione MSC